Granma (província)
Granma (jornal)
Granma (embarcação)

Desambiguação